Замятнины — русские дворянские роды.

Московские дворяне Замятнины в XVI веке служили воеводами, головами, стряпчими. Они происходят от думного дворянина Василия Фёдоровича, умершего в 1515 году. Наиболее известны воеводы Юрий Иванович и его брат Яков Иванович.

Иван Гаврилович Замятнин был новгород-северским городовым дворянином (1634). Его потомками были Дмитрий Николаевич Замятнин и Павел Николаевич Замятнин. Род Замятниных внесён в VI часть родословной книги Нижегородской губернии

Другие роды Замятниных (всего — четыре) более позднего происхождения.

Описание герба 
Щит дважды рассечён-пересечён. Первая, третья и пятая части чёрные, разделённые золотым зубчатым крестом. Во второй, четвёртой и шестой частях червлёных, три золотые пояса сопровождаемые двенадцатью таковыми же пчёлами.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: семь серебряных опрокинутых стрел, поставленных веерообразно. Намёт: справа чёрный с золотом, слева червлёный с золотом. Щитодержатели: две серебряные борзые собаки, с червлёными глазами, языками и ошейниками. Девиз: «Acta sine verbis», золотыми буквами на чёрной ленте. Герб рода Замятниных внесён в Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 30.

См. также 
 Замятнин (фамилия)

Источники 
 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.
 Замятины дворяне (существующий род)

Рюриковичи, утратившие княжеский титул
Дворянские роды, на гербах которых изображены пчёлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены собаки